Brettenham kan syfta på flera orter:

 Brettenham, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Brettenham, Suffolk – en ort och civil parish i Babergh, Suffolk, England